Га́манн () — німецьке прізвище (зустрічається також в Данії), походить від поєднання скороченої форми особового імені  (Йоганнес) та  (людина), тобто «людина (слуга) Йоганна».

Відомі носії:
  (; 1885—1945) — німецький військовий діяч, генерал-лейтенант (1944).
 Бриґітте Гаманн (, уроджена - Дайтерт, ; 1940—2016) — німецько-австрійська письменниця та історик.
 Дітмар Гаманн (; 1973) — німецький футболіст, півзахисник, футбольний тренер.
  (; 1942—2007) — німецька акторка.
 Еріх Гаманн (; 1944) — німецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Йоган Георг Гаман (; 1730—1788) — німецький філософ-просвітник.
  (; 1968) — німецький футболіст і футбольний тренер.

Див. також 
 Гаман

Примітки